Avannarlikasiit bezeichnet:
 Avannarlikasiit (Inselgruppe, Kangaatsiaq), Inselgruppe im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Avannarlikasiit (Inselgruppe, Maniitsoq), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland